Propterodon (Проптеродон — „прије Птеродона”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Hyaenodontinae унутар изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до касног еоцена настањивао подручје Азије и Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Propterodon.
 }}

Временска распрострањенст парафилетског рода Propterodon унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontinae

Референце

Литература 

 
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 
 A. V. Lavrov and A. O. Averianov (1998.) "The Oldest Asiatic Hyaenodontidae (Mammalia, Creodonta) from the Early Eocene of the Southern Fergana Basin (Andarak-2 Locality)." Paleontological Journal 32(2):200-205
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке
Полифилетски и парафилетски таксони сисара